Loysch ist der Familienname folgender Personen: